A categoria 48 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 25 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Pool D

Tabela Oficial 

Campeonato Mundial de Judô de 2014